Пол Џијамати (; IPA: ) амерички је глумац, рођен 6. јуна 1967. године у Њу Хејвену (Конектикат, САД).

Филмографија 

|-
| 1998. || Спасавање редова Рајана || -{Saving Private Ryan}- || водник Вилијам Хил || 
|-
| 2000. || Кућа велике маме || -{Big Momma's House}- || Џонатан Максвел || 
|-
| 2001. || Планета мајмуна || -{Planet of the Apes}- || Лимбо || 
|-
| 2002. || Велики дебели лажљивац || -{Big Fat Liar}- || Марти Вулф || 
|-
| 2005. || Бајка о боксеру || -{Cinderella Man}- || Џо Гулд || 
|-
| 2006. || Илузиониста || -{The Illusionist}- || инспектор Волтер Ул || 
|-
| 2007. || Дадиљини дневници || -{The Nanny Diaries}- || господин Стен || 
|-
| 2011. || Мамурлук у Бангкоку || -{The Hangover Part II}- || Кингсли / детектив Питерс ||
|-
| 2011. || Мартовске иде || -{The Ides of March}- || Том Дафи ||
|-
| 2013. || Дванаест година ропства || -{12 Years a Slave}- || Теофилус Фримен ||
|-
| 2014. || Чудесни Спајдермен 2 || -{The Amazing Spider-Man 2}- || Алексеј Систевич / Носорог ||
|-
| 2015. || Мали принц || -{The Little Prince}- || академијски учитељ (глас) ||
|-
| 2021. || Авантура у џунгли || -{Jungle Cruise}- || Најло Немолато ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1967.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит